Cezary Skoryna (1840–1903) – polski przemysłowiec działający w branży maszyn dla młynarstwa, społecznik i filantrop
 Jan Skoryna (1888–1961) – polski pułkownik, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Jerzy Skoryna (ujednoznacznienie)